Ойтал — название населённых пунктов в Казахстане:

 Ойтал — село в Ойталском сельском округе Меркенского района Жамбылской области.
 Ойтал — село в Сарымолдаевском сельском округе Меркенского района Жамбылской области.